ganga, hrvatska tradicionalna narodna pjesma
ganga (bubanj, Gana)
ganga (bubanj, Nigerija)
ganga (ples, Maroko), ples iz marokanskog grada Zagore